Aceasta este lista celor 557 de comune din departamentul  Dordogne  din Franța.

(CAP) Communauté d'agglomération Périgourdine, creată în 2000.

Dordogne